Король острова Мэн () — титул правителя королевства Мэн (). Остров не раз входил в состав других государств, пока не оказался окончательно подчинён Англии. С 29 июля 1504 года правители острова получили титул «Лорд Мэна».

Примечания

Ссылки 
 
 

Мэн (королевство)
 
короли
Мэн